Ao longo de toda a História de Portugal várias cortes foram realizadas em Évora:
 Cortes de Évora de 1325
 Cortes de Évora de 1391
 Cortes de Évora de 1435
 Cortes de Évora de 1481
 Cortes de Évora de 1535

Evora
Desambiguação